|-
| 149701 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149702 - ||  || 23 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149703 - ||  || 24 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149704 - ||  || 25 aprilie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 149705 - ||  || 24 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 149706 - ||  || 27 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149707 - ||  || 30 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149708 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149709 - ||  || 9 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149710 - ||  || 11 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149711 - ||  || 10 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149712 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149713 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149714 - ||  || 9 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 149715 - ||  || 10 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149716 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149717 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149718 - ||  || 14 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149719 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149720 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149721 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149722 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149723 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149724 - ||  || 14 mai 2004 ||  || 
|-
| 149725 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149726 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149727 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149728 Klostermann ||  || 19 mai 2004 || Kleť || Kleť
|-
| 149729 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149730 - ||  || 16 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 149731 - ||  || 19 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149732 - ||  || 23 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149733 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149734 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149735 - ||  || 10 iunie 2004 ||  || 
|-
| 149736 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149737 - ||  || 14 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149738 - ||  || 9 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 149739 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149740 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149741 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149742 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149743 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149744 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149745 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149746 - ||  || 9 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149747 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149748 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149749 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149750 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149751 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149752 - ||  || 21 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 149753 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149754 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149755 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149756 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149757 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149758 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149759 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149760 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149761 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149762 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149763 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149764 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149765 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149766 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149767 - ||  || 19 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 149768 - ||  || 20 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149769 - ||  || 21 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149770 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 149771 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149772 - ||  || 6 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 149773 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149774 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149775 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149776 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149777 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149778 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149779 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149780 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149781 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149782 - ||  || 9 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149783 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149784 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149785 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149786 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149787 - ||  || 10 martie 2005 ||  || 
|-
| 149788 - ||  || 12 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149789 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149790 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149791 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149792 - ||  || 2 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149793 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 149794 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149795 - ||  || 13 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149796 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149797 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149798 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149799 - ||  || 6 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149800 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-